Абдула́й Дукуре́ (; 1 января 1993, , Иль-де-Франс, Франция) — малийский и французский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Эвертон» и национальной сборной Мали.

Клубная карьера 
Дукуре родился в , Иль-де-Франс, в семье выходцев из Мали. Выступал за молодёжный, а затем и за основной состав клуба «Ренн». В чемпионате Франции дебютировал в сезоне 2012/13. Выступал за «Ренн» до середины сезона 2015/16. За это время провёл за команду 92 матча и забил 16 голов.

1 февраля 2016 года подписал контракт с английским клубом «Уотфорд», после чего сразу же был отправлен в аренду в испанский клуб «Гранада». В составе испанского клуба провёл 15 матчей, после чего вернулся в «Уотфорд».

20 августа 2016 года Дукуре дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену Этьену Капу в матче против «Челси». 4 марта 2017 года забил свой первый гол за «Уотфорд» в матче против «Саутгемптона». Всего в дебютном сезоне в АПЛ принял участие в 20 играх.

В сезоне 2017/18 принял участие в 37 матчах АПЛ и забил семь голов. По итогам сезона был признан «игроком сезона» по версии игроков и болельщиков «Уотфорда».

На протяжении двух следующих сезонов оставался одним из лидеров «Уотфорда», однако по итогам сезона 2019/20 клуб вылетел из АПЛ и полузащитник покинул команду, 8 сентября 2020 года перейдя в футбольный клуб «Эвертон». С командой из Ливерпуля Дукуре подписал контракт на 3 года, при этом у «Эвертона» есть право продлить его ещё на один сезон.

13 сентября 2020 года дебютировал в составе нового клуба, выйдя в основе на игру против «Тоттенхэма», которая завершилась победой «Эвертона» со счётом 1:0. Свой первый гол за «Эвертон» забил 22 ноября 2020 года в ворота «Фулхэма». Этот гол оказался победным: «Эвертон» выиграл со счётом 3:2. В общей сложности в свой дебютный сезон в «Эвертоне» принял участие в 34 матчах и забил три гола.

Карьера в сборной 
Выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Франции: до 17, до 18, до 19, до 20 и до 21 года. Помимо сборной Франции имеет право выступать за сборную Мали. В октябре 2020 года был впервые в карьере вызван в сборную Мали, однако проигнорировал вызов из-за желания выступать за сборную Франции.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Уотфорд»
 Финалист Кубка Англии: 2018/19

Личные 
 Игрок года ФК «Уотфорд»: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Эвертон»